Sejlsport under Sommer-OL 2020 finder sted den 25. juli - 4. august 2021 omkring Enoshima i Fujisawa-shi ved Kanagawa-ken ca. 60 km fra Tokyo. Kvalifikationen til konkurrencen, der bliver afviklet i 10 klasser, giver mulighed for deltagelse af op til 350 sejlere, fordelt med 175 sejlere af hver køn. Konkurrencerne i de 10 klasser er fordelt således, at der er fem konkurrencer for herrer, fire konkurrencer for damer samt én konkurrence for et mixed hold.

Turneringsformat 

Hver af konkurrencerne bliver afviklet over et antal indledende sejladser, hvor der bliver givet points efter bådens placering i den enkelte sejlads. Efter disse indledende sejladser, der kan være 10 eller 12 alt efter bådtypen, går de 10 bedste både videre til én afgørende medaljesejlads. Point-givningen efter hver sejlads bliver givet på en sådan måde at vinderen fik 1 point, anden båd får 2 points og så fremdeles ned til den dårligst placerede, der opnår samme antal points, som der var både med i konkurrencen. Ved diskvalifikation eller hvis båden udgår tildeles samme antal points som sidstepladsen + 1. Efter de indledende sejladser bliver de akkumulerede points opgjort og de ti laveste scorer går videre. Der er dog den undtagelsesregel, at hver båd kan se bort fra deres dårligste sejlads i pointopgørelsen.
I medaljesejladserne anvendes samme pointsystem dog med den ændring, at pointene bliver fordoblet. Den vindende båd får således 2 points mod 1 point i de indledende sejladser. Efter medaljesejladserne bliver pointene fra denne sejlads lagt sammen med de akkumulerede points opnået i de indledende sejladser og laveste tre scorer vinder medaljerne.

Sejladserne 
Alle sejladser bliver afviklet på en standard trekantsbane. Denne bane bliver udlagt umiddelbar før hver konkurrence og starten er altid direkte mod vinden. Banerne bliver gennemsejlet mellem en til tre gange efter sejladskomiteens retningslinjer, der sikrede at sejladserne bliver afviklet indenfor en rimelig afsat tid.

Tidsplan

Den olympiske turnering

Sejlbræt RS:X (herrer)

Sejlbræt RS:X (damer)

Laser jolle (herrer)

Laser Radial (damer)

Finnjolle (herrer)

470-jolle (herrer)

470-jolle (damer)

49er (herrer)

49erFX (damer)

Nacra 17 (mix)

Medaljefordeling

Medaljevindere

Medaljetabel

Kilder 
 https://tokyo2020.org/en/games/sport/olympic/sailing/